Il Poggio ima više značenja:
 Il Poggio, Arezzo
 Il Poggio, Bologna
 Il Poggio, Firenze
 Il Poggio, Grosseto
 Il Poggio, Lecce
 Il Poggio, Modena
 Il Poggio, Pesaro-Urbino
 Il Poggio, Piacenza
 Il Poggio, Reggio Emilia
 Il Poggio, Rimini